Bazzi – cantautore e produttore discografico statunitense
 Carlo Bazzi – artista italiano
 Carlo Bazzi – militare italiano
 Elias Bazzi – ex calciatore argentino
 Gaetano Bazzi – attore teatrale italiano
 Giovanni Antonio Bazzi, noto come Il Sodoma – pittore italiano
 Luigi Bazzi – progettista italiano
 Mario Bazzi – illustratore e pittore italiano
 Paola Bazzi – sciatrice d'erba italiana